Арда́тов () — город (с 1780 г.) в Республике Мордовия Российской Федерации. Центр Ардатовского района, образует одноимённое муниципальное образование в статусе городского поселения Ардатов как единственный населённый пункт в его составе.

Этимология 
Название-антропоним: эрзянин с дохристианским именем Ардат () был первопоселенцем, основателем населённого пункта (-ов — русский суффикс принадлежности). В Генеральных переписях мордвы Алатырского уезда, проводившихся в 1624, 1671, 1696 годах, и в актовых документах XVI—XVIII вв. дохристианское имя Ардат встречается довольно часто.

Топоним Орданьбуе состоит из двух основ: Ордань (эрзянское произношение Ардата) и буе ().

Народное предание донесло до наших дней легенду о возникновении города Ардатова. После завоевания Иваном Грозным Казани для охраны русских границ от набегов ногайских орд началось строительство сторожевой линии. На перекрёстке торговых дорог и возник в середине XVI века острог с крепостными воротами. Ворота назвали Ардатовскими.

География 
Город расположен на берегу реки Алатырь (приток реки Суры), в 100 км (по прямой) и в 118 км (по автодороге) от Саранска, в 10 км от железнодорожной станции Ардатов участка Красный Узел — Канаш Горьковской железной дороги.

Климат близок к умеренно континентальному. Выпадает большое количество осадков, даже в засушливые месяца. Среднее количество осадков в год — 581 мм. Меньше всего осадков выпадает в марте, в среднем около 27 мм. Больше всего осадков выпадает в июле, в среднем около 77 мм. Самый тёплый месяц года июль со средней температурой 19,0 °C, а самый холодный — январь, со средней температурой около −11.1 °C.

История 
В писцовой книге 1624 года упоминается как деревня Пичевеле Луньгинского беляка Верхалаторского стана. В последующей переписи, проводившейся в 1671 году, деревня не упоминается. Актовые документы свидетельствуют, что часть жителей Пичевеле переселилась в деревни Алово (ныне Атяшевский район) и Алтышево (ныне Алатырский район) и основала на старом месте новую деревню:
 «Ардатовой, что на Алатыре, Верхалаторского стана».

Впервые селение Ардатово под именем «деревни Ардатовой» упоминается в 1624—1641 годах в «Книге письма и меры писцов…» Материалы свидетельствуют, что селение это мордовское, жители его главным образом занимались земледелием и несли сторожевую службу на засечной линии. 

В 1669—1671 годах население Ардатова и окрестностей принимало участие в крестьянской войне под предводительством Степана Разина. В этих местах действовал многотысячный отряд Мурзакайки (одного из сподвижников Разина). Восстание было подавлено, стали усиливаться крепостничество и насильственная христианизация.

В мае 1686 года царями и великими государями Иоанном и Петром Алексеевичами был дан указ служилому лицу об устройстве церкви в Ардатове и поселении здесь крещёной мордвы и десяти русских семейств из сёл Порецкого и Семёновского. В 1688 году деревне Ардатовой была построена церковь, и по церкви селение получило название Ново-Троицкое.

По сведениям 1721 года, Ново-Троицкое вновь называлось Ардатово. В нём числилось уже 460 человек. 

В 1779 году село дворцового ведомства Новотроицкое Ардатово, из Нижегородской губернии, в уезде Алатырской провинции, было передано в Казанскую губернию, а через год, 15 сентября 1780 года, когда было образовано Симбирское наместничество, Ардатово перевели в разряд уездных городов — центр Ардатовского уезда. Ему пожалован герб: «Две копны сена в серебряном поле, в знак великого изобилия сеном».

В 1798 году город Ардатов низведён на степень села, но это продолжалось недолго — через четыре года, в 1802 году, он снова сделан городом, состоя в числе уездных городов Симбирской губернии.

В 1804 году Александром I был утверждён «Генеральный план города Ардатова», согласно которому город должен был застраиваться дальше. Как город Ардатов развивался медленно. Население по сути оставалось крестьянским и занималось земледелием, торговлей, мелкими промыслами. В 1800 году было 25 купеческих лавок и 5 мукомольных мельниц. Хоть и был Ардатов глухим, заштатным городком, но люди его не оставались равнодушными к событиям, которые сейчас мы называем историческими.

«Встрепенул» народ Емельян Пугачёв, чей путь из Казани (после неудачной её осады) лежал через Алатырь и Ардатов. В отряд Пугачёва влилось много восставших из с. Ардатова. Но восстание было жестоко подавлено.

В 1812 году ардатовцы героически защищали Родину от нашествия Наполеона. В боях с французами отличились командир Ардатовского уезда А. Я. Дурасов, братья Бекетовы, братья Бестужевы, П. Я. Ахматов и др.

На 1900 год в городе было: женская прогимназия, мужское уездное училище, 3 мужских начальных училища и 1 женское, 1 церковн.- приход. школа; земская больница; почтовая станция, Ардатовское волостное правление. Действовало два храма: 

Троицкий собор: храмов четыре. 1) Холодный соборный храм каменный, построен прихожанами в 1769 году; престолов в нем два: главный — во имя Живоначальные Троицы и в приделе — во имя Архистратига Божия Гавриила. 2) Теплый соборный Храм, тоже каменный, построен прихожанами в 1804 году; престол в нем — во имя Святителя и Чудотворца Николая. 3) Приписной к собору Храм на новом кладбище каменный, построен прихожанами в 1863 г.; престол в нем — во имя прор. Божия Ильи. 4) Приписной к собору храм на старом кладбище деревянный, холодный, построен горожанами в 1875 – 84 г.г.; престол в нем — во имя преп. Серия Радонежского. Есть каменная часовня в стене соборной ограды. 

Богородице-Рождественская церковь: храм каменный, построен прихожанами в 1840 году. Престолов в нем три: главный — во имя Рождества Пресвятые Богородицы и в приделах: в одном — в честь Покрова Пресвятые Богородицы и в другом — в честь Иверской иконы Божией Матери. 

В конце XIX — начале XX века в массах заметно оживилось революционное движение. Накануне первой русской революции в Ардатове, как и в других городах и весях, происходили выступления против царя, в них участвовали городская беднота и крестьяне уезда. В дни декабрьского вооружённого восстания в Ардатове вспыхнуло восстание среди новобранцев. Они требовали сокращения срока службы, отмены военных судов и т. п. Восстание было подавлено.

Революционное брожение в народе вновь начинается в годы первой мировой войны и достигает апогея в 1917-м. Услышав весть о свержении царя, о Временном правительстве, 1 марта ардатовцы разоружили полицию и выслали из города исправника. 8 марта на Базарной площади собралось до 5000 человек — избрали исполком. А 22 марта иногородний отдел Петроградского Совета зарегистрировал Ардатовский Совет рабочих и солдатских депутатов, 15 июня того же года этот Совет объединился с Советом крестьянских депутатов. 1 сентября состоялся первый уездный съезд рабочих и крестьянских депутатов. 19 ноября в Ардатове большевики установили власть Советов. Но через несколько недель им пришлось подавлять контрреволюционные мятежи. В ликвидации их огромную роль сыграли ардатовские коммунисты и сочувствующие им.

Трудными для города и уезда были годы гражданской войны, коллективизации, но именно в годы Советской власти город приобрёл своё лицо, помолодел, стал расти и развиваться.

В 1928 году после упразднения уездов и губерний город становится центром Ардатовского района Мордовского округа Средне-Волжской области.

Значительные исторические события связаны и со многими сёлами Ардатовского уезда. В Силине, например, одной из первых была создана партячейка. Прославили Ардатов первые комсомольцы, одним из них был Иван Котков. Зачинателями молодёжного движения в городе стали гимназисты: Владимир Кириллов, Сергей Постников, Пётр Тупицын, Борис Россейкин, Иван Карасёв, В январе 1918-го была создана районная комсомольская организация.

Население 

На 1780 год — 579 ревизских душ.

«По 3-й ревизии (1761) написано их было мужеска 579, женска 646 душ, а по четвертой (1781) мужеска 769, женска 829 душ».

На 1859 год — в 715 дворах жило: 2566 мужчин и 2681 женщин.

Национальный состав населения (2002): русские — 66,23 %, мордва — 32,12 %.

Религия 
Никольский кафедральный собор — главный храм Ардатовской епархии РПЦ.

В городе есть действующая группа адвентистов седьмого дня.

Экономика 
В советские годы в городе действовали предприятия
 маслодельный завод
 хлебокомбинат
 ватная фабрика
 деревообрабатывающая промышленность

ничего из перечисленного на 2011 год уже не осталось

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Город Ардатов / Симбирское наместничество / 1785 г.

Ардатов (Мордовия)
Муниципальные образования Ардатовского района Мордовии
Городские поселения Мордовии